Risk est l'équivalent anglais du mot risque.

Risk peut désigner :
 Risk, un jeu de société créé par Albert Lamorisse et édité pour la première fois en 1957 ;
 Risk, une série d'adaptations en jeux vidéo du jeu de société ;
 Risk, un album de Megadeth sorti en 1999 ;
 Risk, un film indien de Bollywood sorti le  ;
 Risk, un documentaire réalisé par Laura Poitras, ayant pour objet Julian Assange et sorti en 2016.

Patronyme 
 Tristan Risk (née en 1980), actrice canadienne.

Voir aussi